Силосочико има више значења:

 Силосочико, Ел Чико (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Силосочико (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику